Флаг Арзама́са — официальный символ городского округа город Арзамас Нижегородской области Российской Федерации, отражающий исторические и местные традиции города, символизирующий достоинство города и историческую преемственность.

Флаг утверждён 17 ноября 2006 года решением Арзамасской городской думы № 136 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2825.

Описание 
«Флаг города Арзамаса представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города Арзамаса в жёлтом, красном и зелёном цветах».

Обоснование символики 
Символика флага соответствует гербу города, Высочайше утверждённому 16 августа 1781 г. Указом Ея Императорского Величества самодержицы Всероссийской Екатерины II («Полное собрание законов Российской Империи за 1619—1900 гг.», изд. Санкт-Петербург, 1900), и представляет собой щит геральдический в форме прямоугольника, основание которого равняется 8/9 высоты, выступает в нижней части остриём и имеет закруглённые нижние углы. На щите — в золотом поле два стропила, сходящиеся остриём в центре, верхнее стропило — красное, нижнее — зелёное.

Герб города Арзамаса утверждён постановлением мэра города от 19.11.1993 № 992 с изменениями, внесёнными постановлением мэра города Арзамаса от 05.02.1997 № 43, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 140.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

См. также 
 Герб Арзамаса

Примечания 

Арзамас
Арзамас